Welsh Corgi steht für:

 Welsh Corgi Cardigan, eine Hunderasse 
 Welsh Corgi Pembroke, eine Hunderasse